Truita d'ous, aliment preparat a base d'ous 
 Truita de riu, tipus de peix de riu